Лос:

 Лос  — в мифологии Уильяма Блейка, это падшая (земная или человеческая) форма Уртоны.
 Лос — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.
 Лос, Гельмут (1910—1988) — оберштурмбаннфюрер СС, командир зондеркоманды 7a в составе айнзацгруппы B
 Лос, Людо (1955—2019) — бельгийский шоссейный велогонщик.
 Лос, Ян (1926—1990) — нидерландский футболист.

См. также